A Turnê 10 Anos Banda Calypso foi a quinta turnê de Banda Calypso. Começou em 2009 e acabou antes do lançamento dos 10 anos (em 2010). A turnê teve duas etapas, sendo na primeira etapa o lançamento de um DVD promocional ao vivo em Caruaru em 2009.